Hampshire County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hampshire County (Massachusetts)
 Hampshire County (West Virginia)